

Alimenti 
 Mantovana – pane tipico della provincia di Mantova
 Torta mantovana – dolce con le mandorle
 Pera mantovana – prodotto ortofrutticolo coltivato in provincia di Mantova

Altro 
 Mantovana – titolo alternativo con cui è noto il celebre motivo musicale del Ballo di Mantova
 Mantovana – aggettivo che definisce qualsiasi cosa o persona connessa alla città di Mantova
 Mantovana – frazione di Predosa in provincia di Alessandria
 Mantovana – tessuto che copre il vano di scorrimento di una tenda
 Biolca mantovana –  unità di misura agraria di superficie utilizzata in provincia di Mantova
 Mantovana – elemento architettonico

Altri progetti